Офелия може да се отнася до:
 Офелия — героиня на Уилям Шекспир.
 Офелия — спътник на Уран.
 офелия – вид кръгъл червей